Константи́н Го́лубев: Голубев, Константин Алексеевич (1852—1918) — протоиерей, причислен к лику святых.
 Голубев, Константин Дмитриевич (1896—1956) — советский военачальник.
 Голубев, Константин Ефимович (1842—1889) — священник, книгоиздатель. 
 Голубев, Константин Павлович (1905—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Читинского областного исполнительного комитета.
 Голубев, Константин Парфеньевич (1928—2013) — советский и российский тренер по прыжкам с трамплина, заслуженный тренер РСФСР.